Crombez (familie), Zuid-Nederlands adellijk geslacht
 Elise Crombez, Belgisch topmodel
 John Crombez, Belgisch politicus en econoom